Те́вельский сельский Совет — сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2019 года, в сельсовете проживало 1864 человека.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года, Тевельский сельсовет включает 21 населённый пункт:

Примечания

Ссылки 
 Тевельский сельсовет // Кобринский райисполком.
 Залещук Р. История деревни Тевли // Материалы электронного ресурса «Туристический Кобрин».
 Тевельский сельский Совет // Туристический Кобрин.